Чётки:
 чётки — приспособление для счёта молитв в различных религиях
 чётки — русская народная игра с поочерёдным вытягиванием палочек из случайным образом насыпанной кучи
 рахитические «чётки» — патологическое изменение рёбер при рахите, утолщения в местах перехода костной ткани в хрящевую
 чётки — жаргонное название ракс-клотов (элементы бегучего такелажа в виде деревянных шариков со сквозным отверстием)
 чётки Бейли — оптическое явление, цепочка ярких точек, видимая по краю диска Луны при полном солнечном затмении
 чётки — цепочки пузырьков, поднимающихся в бокале шампанского и других шипучих вин; могут служить показателем качества напитка
 «Чётки» — книга Анны Ахматовой
 «Чётки» — документальный фильм 2003 года о дружбе Анны Ахматовой с Амалео Модильяни
 «Чётки» — российский мусульманский литературно-философский журнал